"Isin" pode ser:
 Isin, cidade da Mesopotâmia
 ISIN, norma ISO
 Isin (Nigéria), área de governo local

Desambiguações de topônimos